John Lumsden ist der Name folgender Personen:

* John Lumsden (Ingenieur) (John Lumsden of Cushnie; 1761–1818), schottischer Ingenieur 
 John Lumsden (Mediziner) (1869–1944), irischer Arzt und Mäzen
 John Lumsden (Fußballspieler) (1960–2016), schottischer Fußballspieler
 John Dunlop Lumsden (1860–??), schottischer Radrennfahrer